Slovo garde má více významů:
 hovorově gardedáma – průvodkyně svobodné dívky do společnosti (taneční, ples apod.)
 garde (šachy) – ohrožení dámy v šachách
 Škoda Garde – automobil
 program GARDE – Globální odpovědnost Ekologického právního servisu

Externí odkazy